Plopsa Indoor Hasselt
 Plopsa Indoor Coevorden